Niemcy:
 Österberg – dzielnica Gredinga

Osoby:
 Ove Österberg – szwedzki żużlowiec

Zobacz też:
 Oesterberg
 Osterberg